Francesco – Franciszek
 Francesco – amerykański film dokumentalny z 2020 o papieżu Franciszku

O św. Franciszku z Asyżu
 Francesco − musical o z muzyką Piotra Dziubka i librettem Romana Kołakowskiego 
 Franciszek (Francesco) – włosko-niemiecki film z 1989
 Święty Franciszek z Asyżu  (Francesco) – włoski film z 2002
 Francesco – włoski miniserial z 2014

Zobacz też